42-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 24 марта по 25 ноября 1979 года. Победителем стал московский «Спартак» (десятый чемпионский титул).

По итогам предыдущего сезона высшую лигу покинул «Днепр» из Днепропетровска. Вошли в неё: куйбышевские «Крылья Советов», ростовский СКА и минское «Динамо». В чемпионате приняло участие 18 команд.

Первую половину чемпионата выиграл «Шахтёр», набрав 27 очков. На очко меньше набрали «Динамо» из Киева и Тбилиси. За ними с 24 очками — столичные «Спартак» и «Динамо». Во втором круге «Спартак» проиграл всего одну игру — московскому «Торпедо» со счётом 0:1 и победил в 12 матчах. Несмотря на то, что за две ничьи с «Пахтакором» и «Черноморцем» столичный клуб очков не получил из-за превышения лимита на ничейные результаты, ему удалось стать чемпионом. «Спартак» под руководством тренера Константина Бескова также стал самой результативной командой с 66 забитыми мячами и клубом с самой лучшей обороной с 25 пропущенными голами.          

11 августа в авиакатастрофе над Днепродзержинском погибли 15 игроков, врач и администратор команды «Пахтакор». После этого на протяжении трёх лет команда была защищена от вылета из высшей лиги.

Итоговая таблица 

Лимит ничьих равен 8.

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

Чемпионская гонка

Матчи

Призы

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1979
1979